Пара Томаш Цибулец / Джордан Керр защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Петр Пала /  Павел Визнер (Первый раунд)
  Леош Фридль /  Давид Шкох (Финал)

<li> Ив Аллегро /  Стивен Хасс ''(Полуфинал)
<li> Томаш Цибулец /  Джордан Керр (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2007